Michael Anderson (astronauta)
Michael Anderson (cineasta)
Michael Anderson (matemático)
Michael Andersson — ex-ciclista sueco

Desambiguações de antropônimos